Cambio (magazine)
 Cambio, service de voitures partagées
 Cambio, un jeu de société de France Cartes